Мотор — название ряда хоккейных клубов:

* «Мотор» — Барнаул, Россия.
 «Мотор» — Заволжье, Россия.
 «Мотор» — Ческе-Будеёвице, Чехия.